Orient Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Orient Township (Iowa)
 Orient Township (Michigan)
 Orient Township (South Dakota)